Trenggalek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Trenggalek, kabupaten, Jawa Timur, 
 Trenggalek (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Trenggalek, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar